Die falsche Frau steht für:
 Unter Verdacht: Die falsche Frau, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2008
 Der Bergdoktor – Die falsche Frau, 90-minütige Episode der Fernsehserie Der Bergdoktor aus dem Jahr 2016
 Stolberg: Die falsche Frau, Folge 20 der deutschen Krimiserie Stolberg aus dem Jahr 2009
 SOKO Köln: Die falsche Frau, Folge 157 der deutschen Kriminalserie SOKO Köln aus dem Jahr 2011, siehe SOKO Köln/Episodenliste #Staffel 10
 Notruf Hafenkante: Die falsche Frau, Folge 243 der deutschen Polizeiserie Notruf Hafenkante aus dem Jahr 2016, siehe Notruf Hafenkante/Episodenliste #Staffel 10
 Die falsche Frau: Ein Fall für Alexander Gerlach, Kriminalroman aus dem Jahr 2012 von Wolfgang Burger

Siehe auch:
 Marie Brand und die falsche Frau